Luango ist die Bezeichnung für die geographischen Objekte in

Äquatorialguinea

 Luango (Litoral), Ort in der Provinz Litoral

Angola

 Luangue (Moxico), Bach in Moxico 
 Luango (Uíge), Bach in Uíge 
 Luango (Lunda Norte), Bach in Lunda Norte 
 Luango (Lunda Sul), Bach in Lunda Sul 
 Luango (Kwanza Sul), Bach in Kwanza Sul 
 Luango (Moxico), Bach in Moxico 
 Luango (Berg), Kwanza Sul, 

Demokratische Republik Kongo

 Luango (Bas-Congo), Bach in  
 Luango (Katanga), Bach in 

Kuba

 Luango (Granma), Ort in Granma 

Sambia

 Luango (Northern Province), Bach in Northern Province 
 Lwanga (Central Province), Bach in Central Province 
 Luango (Western Province), Bach in Western Province 
 Luanga (Northern Province), Bach in Northern Province, 

Luango bezeichnet außerdem:
 Luango (Candomblé), eine Gottheit des Candomblé